Флеро () — коммуна в Италии, располагается в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 7631 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 829 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 25020. Телефонный код — 030.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта